Closer steht für:

 im Baseball ein Pitcher in der Endspielphase

Titel:
 Closer (Zeitschrift), internationale Frauenzeitschrift
 Closer (Album), Studioalbum von Joy Division (1980)
 Closer (Nine-Inch-Nails-Lied), Lied von Nine Inch Nails (1994)
 Closer (Mandy-Capristo-Lied), Lied von Mandy Capristo (2012)
 Closer (The-Chainsmokers-Lied), Lied von The Chainsmokers (2016)
 Closer, Originaltitel von Hautnah (Film) (2004)
 The Closer, US-amerikanische Fernsehserie (2005–2012)

Siehe auch:
 Kloser